Tīr Pul är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Tīr Pul ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tīr Pul är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Tīr Pul ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Tīr Pul. Närmaste större samhälle är Kuhsān,  kilometer nordväst om Tīr Pul. 

Omgivningarna runt Tīr Pul är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Tīr Pul är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)